Шарка слив (; ще — віспа слив) — хвороба, яку спричинює вірус віспи слив.
 Шарка — цвинтар у Празі.
 Шарка — річка в Польщі, притока Обри.
 Шарка — опера Леоша Яначека.